As Fases Finais do Campeonato Europeu de Futebol de 2008 começaram com os quartos de final a 19 de junho de 2008, e terminam a 29 de junho de 2008 com a final em Ernst Happel Stadion, em Viena.

As equipas dos grupos A e B serão separadas das equipes nos grupos C e D até ao final. Isso torna impossível uma final entre duas selecções do mesmo grupo. Além disso, outra grande mudança, pela primeira vez num Campeonato Europeu, apenas dois estádios, St. Jakob-Park (Basileia) e Ernst Happel Stadion (Viena) - os dois maiores dos oito estádios utilizados - são utilizado para os sete jogos desta fase.

|}

Quartos-Finais

Portugal vs Alemanha

Croácia vs Turquia

Países Baixos vs Rússia

Espanha vs Itália

Semifinais

Alemanha vs Turquia

Rússia vs Espanha

Final 

Campeonato Europeu de Futebol de 2008